Брест-5 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли восточные кварталы города Брест.

Политика 
С 2015 года кантон в Совете департамента Финистер представляют члены совета города Брест Фредерика Боннар Ле Флош (Frédérique Bonnard Le Floc'h) и вице-мэр Осни Трабельси (Hosny Trabelsi) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер